Everett Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

* Everett Lake (New Hampshire), Stausee im Hillsborough County
 Everett Lake (Kalifornien), im Shasta County
 Everett Lake (Minnesota), im Cook County
 Everett Lake (Tennessee), im Dyer County
 Everett Lake (Washington), im Skagit County
 Everett Lake (Wisconsin), im Bayfield County